Хетин (,  или Hetény) — село в Сербии, в общине Житиште, в Средне-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 763 жителя (по переписи населения 1991 года — 881 житель).

Село расположено близ границы с Румынией, на северо-востоке общины.

Демография 
В селе Хетин, по переписи 2002 года проживали 638 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 46,8 лет (44,9 года у мужчин и 48,5 года у женщин). В селе есть 328 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,33.

Примечания 

Населённые пункты Воеводины